Bromo-vassoura é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Bromus scoparius
 Bromus tectorum